Pau Gasol Sáez (ur. 6 lipca 1980 w Barcelonie) – hiszpański koszykarz grający na pozycji silnego skrzydłowego lub środkowego. Srebrny medalista olimpijski z Pekinu i Londynu. Mistrz NBA z 2009 i 2010. Jego młodszy brat Marc również był koszykarzem grającym w NBA.

W Europie grał w Barcelonie, z którą w 2001 wywalczył tytuł mistrza Hiszpanii. W tym samym roku został wybrany w drafcie przez Atlanta Hawks, jednak natychmiast oddano go do Memphis Grizzlies w zamian za Shareefa Abdur-Rahima. W tym zespole z miejsca stał się gwiazdą ligi, po pierwszym sezonie (2001/02) gry w NBA zdobył tytuł najlepszego debiutanta rozgrywek. Trzykrotnie wprowadził drużynę z Memphis do rozgrywek posezonowych. Koszykarzem Lakers został w lutym 2008 i w pierwszym sezonie dotarł z tym zespołem do finałów NBA, w następnym zaś zdobył tytuł mistrza NBA.

18 lipca 2014 podpisał kontrakt z Chicago Bulls. Po sezonie 2015/2016 przeniósł się do klubu San Antonio Spurs.

W latach 2006, 2009, 2010, 2011, 2015 i 2016 wystąpił w meczach gwiazd NBA.

Mierzący 213 cm wzrostu koszykarz od lat jest podporą hiszpańskiej drużyny narodowej (debiutował w 2001). Zdobywał z nią medale ME (brązowy w 2001 i srebrny dwa lata później), brał udział w MŚ 2002 i IO 2004. W 2006 Hiszpania zdobyła złoty medal mistrzostw świata, choć Gasol odniósł kontuzję w meczu półfinałowym z Argentyną i nie zagrał w finale. Nie przeszkodziło mu to w znalezieniu się w najlepszej piątce turnieju, ogłoszono go również najlepszym graczem (MVP) mistrzostw, jednak z powodu urazu stracił początek sezonu w NBA – na parkiety wrócił dopiero w grudniu. Rok później zdobył srebrny medal mistrzostw Europy, a w 2008 srebro igrzysk olimpijskich. W 2009 Hiszpania pod jego wodzą zdobyła mistrzostwo Europy, Gasol został wybrany do pierwszej piątki oraz MVP imprezy. W 2011, razem z reprezentacją Hiszpanii ponownie został mistrzem Europy, kolejny raz został wybrany do pierwszej piątki turnieju.

1 marca 2019 opuścił klub San Antonio Spurs. 3 marca podpisał umowę do końca sezonu z Milwaukee Bucks. 25 lipca 2019 dołączył do Portland Trail Blazers. 20 listopada został zwolniony.

23 lutego 2021 został po raz kolejny w karierze zawodnikiem FC Barcelony Lassa. 5 października 2021 ogłosił zakończenie kariery koszykarskiej.
5 marca 2023 roku, przy okazji meczu Los Angeles Lakers z Golden State Warriors zastrzeżony został numer, z którym występował w drużynie z Miasta Aniołów - 16.

Osiągnięcia 

Stan na 24 lutego 2021, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NBA 
  dwukrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers (2009, 2010)
 Debiutant roku NBA (2002)
 Laureat nagród:
 J. Walter Kennedy Citizenship Award (2012)
 PBWA Magic Johnson Award (2015)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd NBA (2006, 2009–2011, 2015, 2016)
 Rising Stars Challenge (2002, 2003)
 Zaliczony do:
 I składu debiutantów NBA (2002)
 II składu NBA (2011, 2015)
 III składu NBA (2009, 2010)
 Zawodnik:
 miesiąca (luty 2009)
 tygodnia (2.01.2005, 5.03.2006, 26.03.2006, 9.02.2009, 23.02.2009, 22.03.2010, 1.11.2010)
 Debiutant miesiąca (listopad 2001, styczeń, marzec 2002)

Reprezentacja narodowa 
 Drużynowe
  Mistrz:
 świata:
 2006
 U-19 (1999)
 Europy:
 2009, 2011, 2015
 U-18 (1998)
  Wicemistrz:
 olimpijski (2008, 2012)
 Europy (2003, 2007)
  Brązowy medalista:
 mistrzostw Europy:
 2001, 2017
 U–20 (2000)
 olimpijski (2016)

 Indywidualne
 MVP mistrzostw:
 świata (2006)
 Europy (2009, 2015)
 Lider:
 Eurobasketu w:
 punktach (2003, 2009, 2015)
 zbiórkach (2001)
 blokach (2009, 2015)
 skuteczności rzutów z gry (2003 – 64,7%, 2007 – 62,1%)
 igrzysk olimpijskich w:
 średniej punktów (2004, 2008)
 zbiórkach (2016)
 blokach (2004)
 mistrzostw świata w skuteczności rzutów z gry (2014 – 63,5%)
 Zaliczany do składów najlepszych zawodników podczas mistrzostw:
 Europy (2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017)
 świata (2006, 2014)

Barcelona 
 Mistrz Hiszpanii (1999, 2001)
 Wicemistrz Hiszpanii (2000)
 Zdobywca Pucharu Hiszpanii (Copa del Rey de Baloncesto) (2001)
 MVP:
 finałów ligi ACB (2001)
 pucharu Hiszpanii (2001)

Inne 
 Zawodnik roku:
 Euroscar (2008–2010, 2015)
 FIBA Europa (2008, 2009)
 Mr Europa (2004, 2009)
 All-Europeans (2009, 2010)

Rekordy

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2018/19

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Gasola
 Profil zawodnika na NBA.com

Hiszpańscy koszykarze
Hiszpańscy medaliści olimpijscy
Katalońscy koszykarze
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Koszykarze FC Barcelona
Koszykarze Memphis Grizzlies
Koszykarze Los Angeles Lakers
Koszykarze Chicago Bulls
Koszykarze San Antonio Spurs
Koszykarze Milwaukee Bucks
Koszykarze Portland Trail Blazers
NBA All-Stars
Koszykarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Ludzie urodzeni w Barcelonie
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Urodzeni w 1980